

Бісерово — село, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Бісерово — село, Богородський міський округ, Московська область